Allium scabrum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium scabrum descrita por Gilib. es el Allium oleraceum de L.
Allium scabrum descrita por Gilli es el  Allium gillii de Wendelbo

Referencias